In a World Like This Tour — десятый концертный тур американской поп-группы Backstreet Boys в поддержку их восьмого студийного альбома In a World Like This. Тур включает в себя около 177 концертов в странах Азии, Европы, Океании, Северной и Южной Америки. Это первый тур группы как квинтета за последние семь лет по причине возвращения в группу Кевина Ричардсона в 2012 году. В Китае за одну минуту было продано более тысячи билетов на концерт в городе Гуанчжоу. По итогам 2014 года (без учёта концертов в 2013 и 2015 годах) In a World Like This Tour занял 44 место в списке самых успешных туров с продажами в 32,8 миллиона долларов США и 607 407 проданными билетами.

История 
Первые упоминания о туре были опубликованы в январе 2013 года. Мировой тур (названный „Юбилейным“ в честь 20-летия группы) планировалось начать в Китае.  13 мая 2013 года участник группы Ник Картер рассказал в интервью на радио-шоу Райана Сикреста, что параллельно с выпуском нового альбома группа будет давать концерты в Северной Америке. На разогреве выступали DJ Pauly D и Джесси Маккартни, который уже работал с Backstreet Boys в рамках Never Gone Tour в 2005 году. Концерт включал в себя самые популярные песни группы и ставшие классическими для Backstreet Boys элементы хореографии. Группа также возобновила работу с хореографами Фатимой Робинсон и Rich+Tone. К билету на концерт прилагалась песня «Permanent Stain» в цифровой загрузке.

Даты европейской части тура, включая концерты в Минске, Санкт-Петербурге и Москве,  были объявлены 18 ноября 2013 года. В Великобритании на разогреве выступала воссоединенная английская поп-группа All Saints.

14 марта 2014 года Backstreet Boys объявили даты второй части североамериканского тура на телешоу «Доброе утро, Америка». В США на разогреве была Аврил Лавин.

Инцидент в Чикаго  
Концерт группы на арене FirstMerit Bank Pavilion был прерван из-за запрета проведения на арене мероприятий после 11 часов вечера. Микрофоны и свет были отключены, когда до окончания концерта оставалось 5 песен. Согласно заявлению организаторов концерта Live Nation, концерт начался с опозданием, и они надеялись завершить его до начала действия запрета. Тем не менее, концерт был прерван в 22:55. Backstreet Boys пообещали вернуться в Чикаго и выступить с полным концертом. В 2014 году было объявлено, что новый концерт будет проведен 11 июня 2014 года в том же концертном зале.

Концертное видео 
Запись концерта в японском городе Сайтама был выпущен в Японии на DVD и Blu-Ray 28 марта 2014 года. Специальное издания содержат видео из-за кулис.

На разогреве 

 Джесси Маккартни (Северная Америка, часть 1)
 DJ Pauly D (Северная Америка, часть 1)
 The Exchange (Европа, часть 1)
 All Saints (Великобритания) 
 Бэйли Литтрелл (Северная Америка, часть 1) 
 B5 (Гранд-Прейри, Зе-Вудлендс, Сидар Парк) 
 Redrama (Хельсинки) 
 Виктория Даффилд (Канада, часть 2) 
 Аврил Лавин (США, часть 2)

Список песен 
Концерт обычно состоит из 22-23 песен, включая акустической сет из 4-5 песен, в течение которого участники группы играют на музыкальных инструментах. Кевин Ричардсон играет на синтезаторе, Брайан Литтрелл и Ник Картер — на акустической гитаре, Хауи Дороу — на бас-гитаре, Эй Джей Маклин — на перкусии и кахоне. Акустический сет начинается с исполнения песни «Safest Place to Hide» в стиле «а капелла» и включает в себя одну песню вне сет-листа, например «Back to Your Heart» на концерте в Таскалусе, «Trust Me» в Лондоне, «Siberia» в Манчестере и «Just Want You to Know» в Амстердаме.

Начиная со второй части азиатского тура в октябре 2013 года, «More than That» было заменена на «Shape of My Heart».

Даты концертов 

 Фестивали и другие мероприятия

  Данный концерт является частью фестиваля Santa Slam
  Данный концерт является частью фестиваля Miracle on State Street
  Данный концерт является частью фестиваля Mistletoe Show
  Данный концерт является частью фестиваля Holiday Ho Show
  Данный концерт является частью фестиваля O Starry Night
  Данный концерт является частью фестиваля Mistletoe Meltdown
  Данный концерт является частью фестиваля All Star Christmas
  Данный концерт является частью фестиваля Jingle Jam
  Данный концерт является частью фестиваля All I Want for Christmas
  Данный концерт является частью фестиваля T’was the Week before Christmas
  Данный концерт является частью фестиваля Pop across the Mersey
  Данный концерт является частью фестиваля South West Live
  Данный концерт является частью фестиваля East Coast Live
  Данный концерт является частью фестиваля Barclaycard British Summer Time Festival
  Данный концерт является частью фестиваля Skovrock
  Данный концерт является частью фестиваля Odderøya Live
  Данный концерт является частью фестиваля Tall Ships' Races
  Данный концерт является частью фестиваля Live at Sunset
  Данный концерт является частью фестиваля Moon and Stars
  Данный концерт является частью фестиваля Lucca Summer Festival

 Отменённые и перенесённые концерты

Доходы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Backstreet Boys 

Концертные туры Backstreet Boys